Denumirea de Tri Moghili se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Tri Moghili, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Tri Moghili, un sat în comuna Asenovgrad, regiunea Plovdiv.